Cumaru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cumaru (ort), Pernambuco, 
 Cumaru (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar